Nina Kunz ist der Name folgender Frauen:

* Nina Kunz (Autorin) (* 1993), Schweizer Journalistin und Autorin
 Nina Kunz (Crossläuferin) (* 1981), deutsche Crossläuferin, Deutsche Meisterin